Яков Викторович Успенский (, 11 мая 1883, Урга, Внешняя Монголия, Империя Цин — 27 января 1947, Сан-Франциско, США) — русский, советский и американский , академик РАН. Основные труды относятся к теории чисел и теории вероятностей, всего он написал 6 монографий и более 50 научных статей.

Биография 
Родился в Монголии в семье русского дипломата В. М. Успенского. Гимназию окончил в Петербурге, с золотой медалью (1902). В 1903—1906 годах окончил Петербургский университет с дипломом I степени, с 1907 года начал преподавание в Институте инженеров путей сообщения и Политехническом институте, педагогической академии и Женском педагогическом институте. Столь напряжённая деятельность была, вероятно, вызвана тяжёлым материальным положением.

В марте 1911 года защитил магистерскую диссертацию «Некоторые приложения непрерывных параметров к теории чисел» и стал приват-доцентом университета, в 1915 году — экстраординарным профессором университета, а в 1917 году — ординарным профессором. В те годы и в дальнейшем много внимания уделял занимательной математике, издал несколько популярных сборников задач.

В 1921 году, в связи со смертью академика А. М. Ляпунова, Я. В. Успенский по рекомендации академиков А. А. Маркова, В. А. Стеклова и А. Н. Крылова был избран академиком РАН на освободившееся место. После смерти В. А. Стеклова в 1926 году Я. В. Успенский остался единственным советским академиком в области чистой математики, и теперь уже он (вместе с А. Н. Крыловым) дал рекомендацию по избранию нового академика-математика, которым стал С. Н. Бернштейн.

Я. В. Успенский работал в классических областях математики и скептически относился к некоторым новым её разделам, которые появились в XX веке и нашли убеждённых сторонников в московской математической школе. Так, в письме к А. Н. Крылову в 1926 году он резко отрицательно оценил теорию множеств и работы Н. Н. Лузина:

С июля по ноябрь 1924 года Я. В. Успенский находился в заграничной командировке как российский делегат на VII Международном конгрессе математиков в Торонто, где выступил с докладом, посетил также США. В 1926 году он снова поехал в США на 2 года, читал лекции в нескольких университетах, а 13 октября 1927 года оформил брак с американкой Люсиль Зандер (, 1899-1970). Год супруги провели в СССР, затем Люсиль вернулась в США. Из третьей командировки в 1929 году Успенский уже не вернулся, приняв решение остаться в США. 29 ноября 1930 года на общем собрании Академии наук СССР Успенский в соответствии с его письменной просьбой был исключён из числа советских академиков. Его богатая библиотека была национализирована.

В США Я. В. Успенский несколько месяцев читал лекции в Миннесотском университете, а затем был приглашён профессором Стэнфордского университета и оставался в этой должности до своей смерти в 1947 году.

Труды 
В 1920 году Успенский независимо от Харди и Рамануджана нашёл асимптотическое выражение для числа разбиений.
 Первые шаги Педагогической академии. СПб., 1910.
 Соображения о возможно целесообразном преподавании математики в проектируемом институте инженеров земельных улучшений (записка 1915 г.). Историко-математические исследования. — М.: Янус-К, 1999. — № 39 (4). — С. 114-122.
 Введение в неевклидову геометрию. Петроград, 1922.
 Очерк истории логарифмов. Петроград, 1923. Переиздание: ЛКИ, 2010 г., 88 стр., ISBN 978-5-382-01163-9.
 Избранные математические развлечения. Петроград: Сеятель, 1924, 264 стр.
 
 
 An introduction to mathematical probability, McGraw Hill, 1937.
 Elementary Number Theory, McGraw Hill, 1939.
 Theory of Equations. Pp. vii. 353. New York: McGraw-Hill Book Co. (1948, repr. 1963).

 Переводы
 Я. Бернулли. О законе больших чисел. Перевод Я. В. Успенского. Предисловие А. А. Маркова. М.: Наука, 1986 (переиздание публикации 1913 года).

Примечания

Литература 
 
 Ожигова Е. П. Развитие теории чисел в России. Л.: Наука, 1972, стр. 206-220.

Ссылки 
 Я. В. Успенский на сайте ihst.ru.
 Ермолаева Н. Я. В. Успенский на сайте apmath.spbu.ru.

Действительные члены РАН (1917—1925)
Действительные члены АН СССР
Русские эмигранты первой волны в США